Otton II de Trazegnies (v.1150-1192). Fils de Gilles Ier de Trazegnies et Gerberge de Landen.
Il fit vers 1186 un pèlerinage en Terre sainte et ramena en 1187 un morceau de la Vraie Croix qu'il offrit à l'abbaye de Floreffe (le splendide reliquaire fait à cette occasion se trouve au Louvre). Une autre tradition prétend qu'il en aurait ramené le plan des moulins à vent. En 1189 il repartit en croisade (sans doute avec Philippe d'Alsace, comte de Flandre) pour tenter de délivrer Jérusalem que Saladin avait prise après la bataille de Hattin (1187). Il combattit entre Jaffa et Ascalon le  et fut aidé par Richard Cœur de Lion lui-même. En avril 1192, c'est lui qui, avec Henri, comte de Champagne et Guillaume de Cayeux, fut désigné pour offrir la couronne à Conrad de Montferrat. Mais Conrad fut assassiné le  et Otton assista au mariage du comte de Champagne avec la reine Isabelle. Probablement fut-il tué en 1192 devant Saint-Jean d'Acre.

Généalogie 

Il est le père de :

 Gilles II de Trazegnies de Silly (v.1174 - † 1204) qui épouse Aleide de Boulaere, mère de Michel de Harnes, le Bayard de Blanche de Castille avant 1197. Il est cité dans des actes en 1195 et accompagne le comte de Hainaut lors de la quatrième croisade † en 1202. Dès 1199, on rencontre déjà son sceau. Le fait pour les Trazegnies de posséder un sceau du type héraldique appartenant encore au  doit être signalé comme rarissime.

Ses petits-fils sont :

 Othon III (v. 1198 - † v.1241)
 Gilles le Brun (° 1199 - † 1276) conseiller et connétable du roi Saint-Louis en 1250 - Septième et Huitième croisade

Armes 

bandé d'azur et d'or à la bordure engrêlée de gueules.

À noter : L'ombre de lion, qui charge cet écu actuellement encore, ne s'est ajoutée qu'en 1374, dans le blason d'Oste de Trazegnies. C'était la première fois que l'on employait semblable meuble héraldique; l'ombre de lion est donc d'origine hennuyère.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 Cl-R Paternostre de la Mairieu, TABLETTES DU HAINAUT Tome I, VII. - Les TRAZEGNIES , 1955
 Roger Brunet, Généalogie et histoire de la famille de Trazegnies, Préfacée par le marquis de Trazegnies, 1996
 Stéphanie Vincent: « Le roman de Gillion de Trazegnies » Editions Brepols -

Articles connexes 

 Troisième croisade
 Siège de Saint-Jean-d'Acre (1191)
 Quelques personnalités mortes durant le siège de Saint-Jean-d'Acre
 La Vraie Croix à l'épreuve des Croisades
 Salles des Croisades
 Gilles  de Trazegnies († 1161) et son frère Anselme
 Gilles II de Trazegnies († 1204)
 Othon III de Trazegnies († 1241)
 Gilles le Brun de Trazegnies († 1276)
 Arnould de Hamal († 1456)
 Anselme  de Trazegnies († 1418)
 Anselme II de Trazegnies († 1490)
 Jean II de Trazegnies († 1513)
 Jean III de Trazegnies († 1550)
 Charles  de Trazegnies († 1578)
 Charles II de Trazegnies († 1635)
 Gillion-Othon  de Trazegnies († 1669)
 Philippe-Ignace de Trazegnies († 1739)
 Octave-Joseph de Trazegnies († 1698)
 Philippe-Ignace de Trazegnies († 1739)
 Eugène-Gillion de Trazegnies († 1803)
 Maison de Trazegnies
 Château de Trazegnies

Liens externes 
 
 
 
 Les salles des Croisades (vidéo présentant les cinq salles du musée du château de Versailles)
 Le château de Trazegnies
 Trazegnies, souvenirs d’une puissante féodalité
  Croisade sur .

Noblesse dans les Pays-Bas méridionaux
Othon 02
Croisé du XIIe siècle
Personnalité de la troisième croisade
Seigneur du Moyen Âge
Décès en 1192
Croisé mort au combat